«Joaquín Díaz» - conjunto de un nombre propio Joaquín y apellido Díaz - que, puede referirse a:

Personajes 
 Joaquín Díaz Gil (1962-), compositor y solista español;
 Joaquín Díaz González (1947-), músico y folclorista español;
 Joaquín Díaz Palacios (1933-), periodista español;
 Joaquín Díaz Muntané (1930-2013), actor, adaptador y director de doblaje español;

Entidades 
 Fundación Joaquín Díaz, referida a Joaquín Díaz González.